Gelana ist der Familienname folgender Personen:

 Teshome Gelana (* 1985), äthiopischer Marathonläufer
 Tiki Gelana (* 1987), äthiopische Langstreckenläuferin